Iteaphila är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Iteaphila i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen dansflugor, ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor 

Tvåvingar
Iteaphila